Guerra dos Sexos es una telenovela brasileña producida por TV Globo, siendo transmitida entre el 6 de junio de 1983 y el 7 de enero de 1984, escrita por Silvio de Abreu y dirigida por Jorge Fernando y Guel Arraes.

Protagonizada por los primeros actores Fernanda Montenegro y Paulo Autran, junto a Glória Menezes y Tarcísio Meira y la participación antagónica de Lucélia Santos.

Sinopsis 
Charlo y Octavio se odian entre sí y hacen todo lo posible para mantenerse lejos el uno del otro. Pero el destino les juega una broma: un tío millonario muere, dejando un legado invaluable para sus amados sobrinos. Conociendo los desacuerdos entre ellos, el tío impone una condición: para quedarse con la fortuna, los dos tendrán que vivir en la misma casa y trabajar en la misma empresa. Aceptan el reto, para tormento de todos los que les rodean.

Elenco

Enlaces externos 

en Portugués

Telenovelas de 1983
Telenovelas de 1984
Telenovelas de Brasil
Telenovelas en portugués
Telenovelas de Rede Globo
Telenovelas iniciadas en 1983
Telenovelas finalizadas en 1984